Yusuke Tanaka (3 februari 1986), Japans voetballer (aanvaller).
 Yusuke Tanaka (14 april 1986), Japans voetballer (verdediger).
 Yusuke Tanaka (turner), Japans turner